Гирландайо — династия флорентийских художников эпохи Возрождения:
 Доменико Гирландайо (1449—1494) — художник.
 Ридольфо Гирландайо (1483—1561) — его сын.
 Микеле ди Ридольфо Гирландайо — его сын.
 Давид Гирландайо (1452—1525) — младший брат Доменико.
 Бенедетто Гирландайо (1458—1497) — младший брат Доменико.

Династии Флоренции